Ле́тняя у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от времени года — лета.

Беларусь 

 Летняя улица — улица в Минске.

Казахстан 

 Летняя улица — улица в Алма-Ате.

Россия 

 Летняя улица — улица в Анапе.
 Летняя улица — улица в Батайске.
 Летняя улица — улица в Берёзовском Свердловской области.
 Летняя улица — улица в Волгограде.
 Летняя улица — улица в Домодедове.
 Летняя улица — улица в Екатеринбурге.
 Летняя улица — улица в Ессентуках.
 Летняя улица — улица в Иркутске.
 Летняя улица — улица в посёлке Искателей.
 Летняя улица — улица в Казани.
 Летняя улица — улица в Калининграде.
 Летняя улица — улица в Каменске-Уральском.
 Летняя улица — улица в Кашире.
 Летняя улица — улица в Кирове.
 В Киселёвске:
 Летняя улица;
 Летняя улица   — улица в Каргалийском.
 Летняя улица — улица в Комсомольске-на-Амуре. 
 Летняя улица — улица в Краснодаре.
 Летняя улица — улица в Красноярске.
 Летняя улица — улица в Кызыле. 
 Летняя улица — улица в Ленинске-Кузнецком. 
 Летняя улица — улица в Москве.
 Летняя улица — улица в Нижневартовске.
 Летняя улица — улица в Нижнем Тагиле.
 Летняя улица — улица в Новосибирске.
 Летняя улица — улица в Прокопьевске.
 В Санкт-Петербурге:
 Летняя улица — улица в Красном Селе;
 Летняя улица — улица в Московском районе.
 Летняя улица — улица в Сочи.
 Летняя улица — улица в Старом Осколе. 
 Летняя улица — улица в Тамбове.
 Летняя улица — улица в Твери.
 Летняя улица — улица в Тобольске.
 Летняя улица — улица в Томске (Светлый). 
 Летняя улица — улица в Тюмени.
 Летняя улица — улица в Хабаровске.
 Летняя улица — улица в Череповце.

Крым 
 Летняя улица — улица в Севастополе.

Украина 

 Летняя улица — улица в Днепре.
 Летняя улица — улица в Донецке.
 Летняя улица — улица в Киеве.
 Летняя улица — улица в Луганске.
 Летняя улица — улица в Луцке.
 Летняя улица — улица во Львове.
 Летняя улица — улица в Николаеве.
 Летняя улица — улица в Одессе.

См. также 
 Летняя аллея;
 Летний бульвар — бульвар в Красноярске;
 Летний переулок;
 Летний проезд.